Karl Kunze ist der Name folgender Personen:

* Karl Kunze (Philologe) (1840–1895), deutscher Philologe und Herausgeber
 Karl Kunze (Bibliothekar) (1863–1927), deutscher Historiker und Bibliothekar

Siehe auch:
 Karl Kunz